Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Nicole Provis remporte le simple dames. En finale, elle bat Rachel McQuillan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1992
Brisbane
Tennis en Australie en 1991
Tennis en Australie en 1992
Sport en décembre 1991
Tennis en janvier 1992